Txervónoie (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Txervónoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia